

Cinema 
 See You on the Other Side – film di Nicole Warner del 2012

Musica 
 See You on the Other Side – album dei Mercury Rev del 1995
 See You on the Other Side – singolo di Ozzy Osbourne del 1996
 See You on the Other Side – album dei Korn del 2005
 See You on the Other Side – raccolta di Ozzy Osbourne del 2012